

Cinema
 Hidden Valley – film del 1916 diretto da Ernest C. Warde
 Hidden Valley – film del 1932 diretto da Robert N. Bradbury
 Hidden Valley – cortometraggio fantasy del 2010 diretto da Mauro Angelini e Bret MacDonald

Geografia

Australia
Hidden Valley – Territorio del Nord

Stati Uniti d'America

California
Hidden Valley (contea di El Dorado)
Hidden Valley (contea di Placer)
Hidden Valley (contea di Ventura)
Hidden Valley Lake

Indiana
Hidden Valley (Indiana)